Remus peut faire référence à :
 Rémus, condottier rutule dans l'Eneide
 Romulus et Rémus, dans la Rome antique
 le sous-marin robotisé REMUS qui a notamment permis de localiser en  les restes de l'A330 du vol Air France AF447 disparu en mer près de 2 ans plus tôt.

Prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.